Поджо́ли (; ) — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1888—1967) — итальянский легкоатлет и метатель дисков.
  — итальянский художник по костюмам, работающий в Голливуде.
  (1907—1963) — итальянский литературный критик.
 Поджоли, Фердинандо Мария (1897—1945) — итальянский кинорежиссёр.

См. также 
 Поджоло — коммуна во Франции.